Wittkowski ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Wand-Wittkowski (* 1960), deutsche Literaturwissenschaftlerin
 Margarete Wittkowski (1910–1974), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin und Politikerin (KPD, SED), MdB
 Raphael Wittkowski, Theoretischer Physiker und Hochschullehrer 
 Reiner Wittkowski (* 1954), deutscher Lebensmittelchemiker, Vizepräsident des Bundesinstituts für Risikobewertung
 Victor Wittkowski (1909–1960), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Wittkowsky
 Witkowski